Die Saison 2001/02 war die sechste Spielzeit der British National League, der zweithöchsten britischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden die Dundee Stars.

Hauptrunde

Playoffs

Gruppe 1

Gruppe 2

Halbfinale 
 Coventry Blaze – Guildford Flames 6:3, 4:1
 Dundee Stars – Fife Flyers 5:2, 5:1

Finale 
 Dundee Stars – Coventry Blaze 7:4, 1:3

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2001
Eishockeysaison 2001/02